Ангар:
 Ангар — помещение для летательных аппаратов и другой крупногабаритной техники; любое промышленное помещение арочного или шатрового типа.
 Ангар — царский конный курьер в Персии в VI веке до н. э.
 Ангар — муниципалитет во Франции, в регионе Пикардия, департамент Сомма.
 Ангар 18 — американский фантастический фильм (1980).
 Ангар-Бурун — вершина в Крыму, находящаяся в восточной части горного массива Чатыр-Даг.

 Ангар - советский сорт картофеля (выведен в 1972 году).

Похожие названия 
 Ангара (значения)
 Ангария (значения)

Примечания